Whispering Pines ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Whispering Pines (Arizona)
 Whispering Pines (Florida)
 Whispering Pines (Georgia)
 Whispering Pines (Kalifornien)
 Whispering Pines (North Carolina)
 Whispering Pines (Wisconsin)